Vík í Mýrdal, een plaats in IJsland
Vik (Zweden), een plaats in Zweden

Noorwegen
 Vik (Sunnfjord), een plaats in de gemeente Sunnfjord in de Noorse provincie Vestland
 Vik (Nordland), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland
 Vik (Vestland), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
 Vik (Viken), een plaats in de gemeente Hole in de Noorse provincie Viken

En verder
Vlaamse Ingenieurskamer, een Vlaamse vereniging, afgekort bekend als VIK
ViK. Recordings, een voormalig Canadees platenlabel

Zie ook 
Vic (doorverwijspagina)